PRF est un sigle qui peut signifier :
 Platelet Rich Fibrin : concentré plaquettaire après centrifugation du sang
 Surnom ou nom de code du président de la République française.
 propagation rapide du feu
 Pseudorandom function familly, traduit en français par fonction pseudo-aléatoire
 prolactine releasing factor
 Parti révolutionnaire fébrériste au Paraguay
 Parti républicain fédéral
 Fréquence de répétition des impulsions radar (Pulse repetition frequency)
 Police routière fédérale au Brésil

 Programme régional de formation, dispositif de formation des demandeurs d'emploi financé par un Conseil régional, en France
 Prix de revient de fabrication